Diaphragma (latin)- rekeszizom, válaszfal (biológia)
Diaphragma oris - szájfenékizom, musculus mylohyoideus
Diaphragma pelvis - medencefenék izomzata
Diaphragma sallae - sella turcicát fedő agyhártya
Diaphragmatikus hernia - rekeszsérv